Miejscowości w Polsce:
 Przystałowice Duże
 Przystałowice Duże-Kolonia
 Przystałowice Małe